Le Grand Prix moto de Catalogne 1996 est le treizième rendez-vous de la saison 1996 du championnat du monde de vitesse moto. C'est aussi le  Grand Prix moto de Catalogne. Il s'est déroulé sur le circuit de Catalogne le .

Classement final 500 cm

Classement 250 cm

Classement 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP.

Grand Prix moto de Catalogne
Sport en Espagne en 1996
Catalogne
Sport en septembre 1996